Конрад III (1093—1152) — король Германии (1138—1152).
 Конрад III (герцог Каринтии)
 Конрад III Рыжий
 Конрад III Старый — князь олесницкий, козленский, бытомский и сцинавский
 Конрад III (1252—1268) — король Иерусалима (с 1254).